Одна родина — українське музичне шоу 2013 року на каналі Інтер, змагання співочих сімей.

Змагання проходили у кілька етапів — шість відбірних турів, два півфінали і фінал. Переможців етапів визначали зіркове журі та глядачі у студії. Причому, глядачі голосували за допомогою шумоміру. У великому фіналі зустрілися чотири найспівочіші родини України, серед яких було визначено сім'ю-переможця — родина Гарькавих із Сімферополя.

Журі: Наташа Корольова, Поривай Людмила Іванівна, Газманов Родіон Олегович, Газманов Олег Михайлович.

Посилання 
 Одна родина

Телепередачі України
Талант шоу
Інтер (телеканал)